Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Australian Open 2016 des Dameneinzel. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 14. bis 16. Januar stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks und Quellen 
 

2016
Dameneinzel (Qualifikation)